Александр Ремезов:
 Ремезов, Александр Викторович (род. 1975) — советский и российский художник-живописец.
 Ремезов, Александр Кондратьевич (1869—?) — генерал-майор, участник Русско-японской, Первой Мировой и Гражданской войн, командовал 7-й армией, участник обороны Петрограда.
 Ремезов, Александр Николаевич (род. 1954) — генеральный директор МОЭК c 31 июля 2007 по 26 апреля 2011.